Козельненский сельский совет () — входит в состав
Недригайловского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Козельное
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Козельное 
 с. Гаврики 
 с. Хорол 
 с. Кинашово 
 с. Саево 
 с. Тимченки 
 с. Черцы

Примечания 

Местные советы (Недригайловский район)